13-й национальный чемпионат Казахстана по футболу. По окончании сезона-2003 было принято решение о расширении Суперлиги до 19 клубов.

По итогам чемпионата 2004 года высший дивизион должны были покинуть 3 команды, занявшие 17-е, 18-е и 19-е места. Клуб, занявший 16-е место, должен был оспорить право выступать в Суперлиге с победителем первенства Первой лиги. Степногорский «Химик» отказался от участия в Суперлиге.

Итоговая таблица

Результаты матчей 

 Курсивом выделены технические результаты

Решения дисциплинарного комитета 
 Решением ДК ФСК результаты матчей «Окжетпес» — «Экибастузец» (0:0, 30-й тур, участие незаявленного футболиста у «Окжетпеса») и «Есиль-Богатырь» — «Кайсар» (2:0, 29-й тур, самовольный уход «Кайсара» с поля за 7 минут до конца матча) аннулированы с присуждением «Окжетпесу» и «Кайсару» технических поражений со счётом 0:3. Это же касается матчей «Кайсара» (30-38 туры, дисквалификация «Кайсара») и «Акжайыка» (37-38 туры, дисквалификация «Акжайыка»).
 Решением ДК ФСК от 4 ноября за нарушение сроков расчетов по трансферу с команды «Женис» снято 3 очка.

Переходный матч 
Так как «Кайсар» (Кызылорда) и «Акжайык» (Уральск) были дисквалифицированы, то право сыграть в переходном матче получил ФК «Алма-Ата».

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон-2004

2004
Футбол в Европе в 2004 году